Puig del Torn (Banyuls de la Marenda), puig a cavall dels termes de Banyuls de la Marenda, al Rosselló, i de Rabós, a l'Alt Empordà
 Puig del Torn (Montalbà), puig a cavall dels termes dels Banys d'Arles i Palaldà, a l'antic terme de Montalbà dels Banys i de Sant Llorenç de Cerdans, tots dos al Vallespir.